Horsens Idræts Club Basketball (forkortet Horsens IC eller HIC Basket) er en professionel basketballklub hjemmehørende i Horsens med både en amatørafdeling (med fokus på bredden) samt en eliteafdeling, der i 2016/17-sæsonen spiller i Basketligaen. Eliteholdet afvikler deres hjemmebanekampe i Forum Horsens.

Historie 
Horsens Idræts Club blev grundlagt i år 1978 af nuværende formand Lennart Jensen. I 1990 blev oprykningen til Basketligaen en realitet. Her har klubben, som den eneste af de nuværende hold i Basketligaen befundet sig lige siden.

Den første store triumf fandt sted i 1992, hvor klubben sikrede sig sit første danske mesterskab. I dag kan HIC bryste sig af i alt 6 danske mesterskaber. Seneste danske mesterskab blev vundet i 2016 foran 3388 tilskuere hjemme i Forum Horsens, som var ny tilskuererekord. 

I pokaltuneringen har klubben ligeledes stolte traditioner, hvor det i alt er blevet til 4 Pokalmesterskaber. Seneste pokaltriumf var i sæsonen 2018-19 på hjemmebane i Forum Horsens.

HIC er i dag en etableret basketballklub, som medlemsmæssigt er blandt de største klubber i Jylland. HIC blev 1996 opdelt i to klubber – en elite og en bredde.

Breddeafdelingen består af ungdomsholdene til og med 2. division for damer. HIC's bredde består af en selvstændig bestyrelse, som har haft Randi Brandstrup som formand igennem de første mange år. Hanne Reinholt har taget over nu og prøver at løfte opgaven efter Randi. Eliteafdelingen består derimod af holdet i den bedste danske basketballrække, Basketligaen. Breddeafdelingen holder til i Forum Horsens sammen med resten af eliteafdelingen.

Titler

Danmarksmesterskabet 
 Vinder (6): 1992, 1994, 1998, 2006, 2015, 2016.
 Sølv (4): 1991, 2000, 2004, 2017. 
 Bronze (7): 1993, 1996, 1999, 2007, 2011, 2013, 2014.

Pokalturneringen 
 Vinder (4): 1993, 1996, 2015, 2019.
 Sølv (9): 1992, 1994, 1998, 1999, 2004, 2008, 2016, 2017, 2020.

Basketligaen Awards 
BL Most Valuable Player Award
 Skyler Bowlin - 2014/15.
 Darko Jukic - 2012/13.
 Eric Bell - 2004/05.
BL Defensive Player of the Year Award
 Baye Keita - 2014/15.
BL Coach of the Year Award
 Arnel Dedic - 2012/13, 2014/15.
BL Young Player of the Year Award
 Frederik Rungby - 2012/13.
BL Finals MVP Award
 Brian Fitzpatrick - 2014/15.
 Nimrod Hilliard IV - 2015/16

Placeringer 
HIC's slutplaceringer siden 1991:

Førsteholdstruppen 
HIC's trup i 2015/16-sæsonen:

Trænerstab 
 Head Coach: Jakob Hjorth Jørgensen 
 Assistant Coach: Ignacio Munoz 
 Assistant Coach: Sonny Madsen

Administration 
 Formand: Lennart Jensen
 Sportschef: Dennis Nielsen

Hall of Fame 
Steffen Reinholt

Lennart Jensen

Tilskuerstatestik på hjemmebane

Eksterne kilder/henvisninger 
 HIC eliteafdelings officielle hjemmeside
 HIC's klubprofil på basketligaen.dk 
 HIC's klubprofil på eurobasket.com
 HIC TV

Noter 

Basketballklubber i Danmark
IC
Etableret i 1978